Richard Wainwright (1757-1825) – angielski kompozytor
 Richard Wainwright (1817-1862) – amerykański oficer
 Richard Wainwright (1849-1926) – amerykański oficer
 Richard Wainwright (1881-1944) – amerykański oficer
 Richard Wainwright (1918-2003) – brytyjski polityk